Siepraw (gemeente), een gemeente in Polen
 Siepraw (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente